Shrek 2 – film d'animazione del 2004
Shrek 2 – videogioco del 2004 ispirato all'omonimo film
Shrek 2: The Motion Picture Soundtrack – colonna sonora dell'omonimo film 
Shrek 2: Original Motion Picture Score – colonna sonora dell'omonimo film, composta da James Horner